«Конец Чирвы-Козыря» — художественный фильм режиссёра Василия Лапокныша, вышедший в  году.

Фильм снят по мотивам пьесы Ивана Микитенко «Диктатура».

Премьера фильма состоялась 18 февраля 1959 года.

Сюжет 
Действие происходит в украинском селе Горбачи осенью 1929 года, на пороге первой пятилетки.

Кто постарше, пусть вспомнит, кто помоложе — вообразит…
Первые кубометры бетона для плотины Днепрогэса,
Первые колхозы, первые ударники на заводах и шахтах…
Враги предвещали провал пятилетки, вопили о разрухе и голоде.
Хлеба в стране действительно не хватало…

В разгар заготовки хлеба в соответствии с установленными квотами, кулак Антин Чирва зарывает в землю 600 пудов зерна, чтобы не продавать его государству по фиксированной цене.

В село для организации хлебозаготовок приезжает коммунист Григорий Дударь. Его первые сборы и голосования терпят поражения из-за провокаций кулаков, далее ему удаётся склонить на свою сторону бедных селян.

Отдельная линия фильма — взаимоотношения Грицька, сына Чирвы, и Оксаны. Под презрительным взглядом любимой девушки Грицько выдаёт место, где зарыто зерно его отца, за что получает расположение Оксаны и проклятие отца.

 Так село Горбачи перешагнуло через порог первой в истории человечества пятилетки.

В ролях 

 Павел Усовниченко — Григорий Дударь, рабочий, хлебозаготовитель
 Владимир Аркушенко — Пётр Малоштан, бедный селянин
 Александр Хвыля — Андрей Чирва, кулак
 Дмитрий Милютенко — Макар Митрофанович Пивень, кулак
 Сергей Смеян — Кузя Сыроватка
 Надежда Доценко — Настя Бондаренко, председатель комнезама
 Иван Переверзев — Степан Иванович Чабаненко, секретарь окружкома
 Ада Роговцева — Оксана
 Борис Мартынов — Грицько Чирва
 Тамара Носова — Параня Пивень
 Константин Артёменко — Гусак, подкулачник
 Иван Костюченко — Лопух, хлебозаготовитель
 Николай Дупак — Антон Ромашка, середняк
 Николай Панасьев — Горох, комнезамовец
 Владимир Данилин — Васько Малоштан

 В эпизодах 
 Анатолий Гриневич
 Леонид Жуковский
 Михаил Крамар — музыкант на свадьбе
 Александр Короткевич
 Иван Маркевич — бригадир соревнующейся бригады
 Писарь
 Александра Смолярова — Зубченко, член парткома завода
 Л. Рекеда
 А. Теремец
 Дмитрий Франько — Гунявый
 Александр Цыганков
 Николай Яковченко — гость на свадьбе
 Анна Егорова — эпизод (в титрах не указана)

Создатели фильма 
 Автор сценария: Александр Левада
 Режиссёр-постановщик: Василий Лапокныш
 Операторы-постановщики:
 Александр Ананасов
 Леонид Кохно
 Композитор: Юлий Мейтус
 Звукооператоры:
 Нина Авраменко
 Аркадий Лупал
 Художники-постановщики:
 Александр Кудря
 Олег Степаненко
 Художник по костюмам: Юния Майер
 Грим:
 В. Чухманенко
 В. Шикин
 Оркестр министерства культуры УССР
 Дирижёр: Вениамин Тольба
 Танцы в постановке Вахтанга Вронского
 Директор картины: Я. Шнайдер

Источники 
 Советские художественные фильмы. Аннотированный каталог. Том 2. Звуковые фильмы (1930-1957 гг.) / М.: Искусство, 1961. — 784 с. — С. 707-708.

Примечания

Ссылки 
 «Конец Чирвы-Козыря» на Рускино.ру
 «Конец Чирвы-Козыря» на Kinokolo.ua

Фильмы киностудии имени А. Довженко
Фильмы-драмы СССР
Экранизации пьес
Фильмы СССР 1957 года
Фильмы Василия Лапокныша